Юрис Каминскис (; 29 апреля 1943 — 4 января 1997) — советский и латвийский актёр театра и кино.

Биография 
Родился 29 апреля 1943 года в Риге, в семье чиновника.

Окончил 49-ю Рижскую среднюю школу (1961), третью студию Театра Дайлес (1959—1960) и театральный факультет Латвийской государственной консерватории им. Я. Витола (1965). После учёбы — актёр Латвийского Национального театра (Государственный академический театр драмы им. А. Упита Латвийской ССР).

В кино дебютировал в 1965 году в эпизодической роли в фильме режиссёра Ады Неретниеце «Клятва Гиппократа». Известность получил после исполнения роли Клава Виксны в социальной драме режиссёра Ольгерта Дункерса «Клав — сын Мартина».

Ушёл из жизни 4 января 1997 года. Похоронен на рижском Лесном кладбище.

Театральные работы 
Национальный театр
 1967 — «Один пылающий клён» Хария Гулбиса — Зигурдс
 1968 — «Ай-я-жужу, медвежонок» Хария Гулбиса — Айварс
 1969 — «Лето в Ноане» Ярослава Ивашкевича — Клезен
 1970 — «Пятиэтажный город» Вилиса Лациса — Волдис Витолс
 1971 — «Бескрылые птицы» Вилиса Лациса — Волдис Витолс
 1975 — «Коварный кавалер» Дж. Фаркера — Саленс
 1976 — «Пиросмани, Пиросмани, Пиросмани…» Вадима Коростылёва — художник
 1977 — «Часы с кукушкой» Яниса Юрканса — Оскар
 1977 — «На грани веков» Андрея Упита — Холгрен
 1982 — «В огне» Рудольфа Блауманиса — Сутка
 1985 — «Маскарад» М. Ю. Лермонтова — Арбенин
 1988 — «Индраны» Рудольфа Блауманиса — Эдвартс
 1990 — «Последняя лодка» Мартиньша Зивертса — Чёрный Жанис
 1992 — «Мой родной дом» Германа Зудермана — Шварц

Фильмография 
  — Клятва Гиппократа — студент
  — Клав — сын Мартина — Клав Виксна
  — Последний рейс «Альбатроса» — Альберт Вайдеманн
1971 — Батька — майор Штюбер
  — Подарок одинокой женщине
  — Подарки по телефону — железнодорожник-аферист
  — Ралли
  — Ночь без птиц
  — Синдикат-2 — Александр Аркадьевич Деренталь
1981 — Кража — Томас Чалмерс
  — Мираж — прокурор (нет в титрах)
  — Две версии одного столкновения — куратор ЦРУ
1984 — Когда сдают тормоза — майор
  — Матч состоится в любую погоду
  — Айя — Зизумс
  — Индраны
  — Дуплет — радист

Ссылки 

Выпускники Латвийской музыкальной академии имени Язепа Витола
Похороненные на Лесном кладбище